Инна Корен (Израилов; род. 30 марта 1964) — американская, ранее советская, шахматистка, международный мастер (1986) среди женщин.

Чемпионка США (1986). В составе сборной США участница 2-х Олимпиад (1984 и 1988). Участница межзонального турнира (1987) в Смедеревска-Паланка.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты СССР
Шахматисты США